Лойки  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Лойки — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Лойки — деревня в Гродненском районе Гродненской области.